Главиница — топоним в Болгарии. Может означать:
 Главиница — город в Силистренской области.
 Главиница — община в Силистренской области.
 Главиница — село в Пазарджикской области.
  — средневековый город в Албании.